Volleyball Nations League 2018 steht für:

 Volleyball Nations League 2018 (Frauen)
 Volleyball Nations League 2018 (Männer)